HMS „Gladiator” – nazwa noszona przez trzy okręty brytyjskiej Royal Navy, oznaczająca gladiatora:
  – 44-działowa fregata piątej rangi (fifth-rate) zwodowana w 1783, rozebrana w 1817.
  – fregata zwodowana w 1844, rozebrana w 1879.
  – krążownik pancernopokładowy typu Arrogant zwodowany w 1896, zatopiony w wyniku kolizji z SS „Saint Paul” w 1908, podniesiony z dna i sprzedany na złom w 1909.

Przypisy 

Gladiator